

Борисівщина — село, Гомельська область, Хойницький район, Борисовщинська сільська рада.
 Борисівщина — село, Мінська область, Вілейський район, Хотеньчицька сільська рада.
 Борисівщина — село, Могильовська область, Глусський район, Калатицька сільська рада.

Борисівщина — село, Підляське воєводство, Сім'ятицький повіт, гміна Нурець-Станція.

Див. також 
 Борисовщина